Дерюгін — російське прізвище.

Дерюгін 
 Дерюгін Олександр Олександрович (1933—2012) — радянський і російський учений в області проектування запам'ятовуючих пристроїв і високопродуктивних обчислювальних систем.
 Дерюгін Олександр Олександрович (1928—1988) — радянський філолог-класик, романіст і русист.
 Дерюгін Олександр Миколайович (1932) — радянський і російський хімік, волейболіст.
 Дерюгін Олексій Васильович (1913—2005) — Герой Радянського Союзу.
 Дерюгін Борис Іванович (1916—1979) — радянський державний і партійний діяч.
 Дерюгін Василь Васильович (1953) — радянський і російський спортсмен, майстер спорту міжнародного класу з веслування.
 Дерюгін Георгій Михайлович (1871—1933) — член IV Державної Думи від Псковської губернії, міністр внутрішніх справ Західно-російського уряду.
 Дерюгін Дмитро Андрійович (1797—1866) — дворянин, великий землевласник, родоначальник Псковської гілки роду Дерюгіних.
 Дерюгін Іван Костянтинович (1928—1996) — радянський п'ятиборець, олімпійський чемпіон.
 Дерюгін Костянтин Валерійович (1978—2022) — український громадський діяч, сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дерюгін Костянтин Михайлович (1878—1938) — російський гідробіолог.
 Дерюгін Лев Миколайович (1921—1988) — радянський учений, доктор технічних наук, професор.
 Дерюгін Микола Олександрович (1959) — радянський баскетболіст.

Дерюгіна 
 Дерюгіна Альбіна Миколаївна (1932) — радянський і український тренер з художньої гімнастики.
 Дерюгіна Ірина Іванівна (1958) — радянська гімнастка (дворазова чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики), український тренер.